Rathaus Leipzig steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Leipzig)
 Neues Rathaus (Leipzig)